Hauptpunkt bezeichnet
 einen Punkt der Projektionsebene, siehe Zentralprojektion#Bezeichnungen
 einen Punkt auf einer Verkehrstrasse, siehe Trasse (Verkehrsweg)
 einen Punkt auf der Achse eines optischen Systems, siehe Hauptebene (Optik)
 in der Photogrammetrie und Fernerkundung einen Punkt auf der Aufnahmeebene, siehe Innere und äußere Orientierung
 Vermessungspunkt, einen Punkt, der Geodäten als Ausgangs- oder Zielpunkt von Vermessungen dient